Actornithophilus är ett släkte av insekter som beskrevs av Ferris 1916. Actornithophilus ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spolätare
Actornithophilus